Hanna Gronkiewicz-Waltz – prezydent Warszawy w latach 2006–2018
 Herbert George Wells – brytyjski pisarz